Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji PTT Thailand Open 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Ruska Jekatěrina Makarovová, která se rozhodla turnaje nezúčastnit.

Singlovou soutěž ovládla nenasazená slovenská hráčka Daniela Hantuchová, která ve finále porazila Chorvatku Ajlu Tomljanovićovou ve třech setech. Na okruhu WTA Tour si tak připsala sedmý kariérní titul z dvouhry, jenž představoval třetí trofej na PTT Thailand Open, kde Hantuchová triumfovala již v letech 2012 a 2011.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Thailand Open (Pattaya)

WTA Tour 2015